DKV kan avse: 

 DKV – en organisation i Danmark, se Danske Kvindeforeningers Valgretsforbund 
 DKV Zrt. – ett kollektivtrafikföretag i staden Debrecen, Ungern, se Kollektivtrafiken i Debrecen
  DKV Joventut  – en basketklubb i Spanien
 DKV - en studentförening vid  Chalmers Tekniska Högskola

Se även 
 DKW – en tysk bil- och motorcykeltillverkare 1916-1966.